Хангала́сский улу́с (район) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — город Покровск.

География 
Площадь района — 24,7 тыс. км². Граничит на востоке с Мегино-Кангаласским улусом, на юге — с Амгинским и Алданским районами, на юго-западе — с Олёкминским районом, на севере — с Горным улусом и городским округом города Якутск.

Природные условия 
Улус расположен на Приленском плато и в долине Лены, в которой расположены почти все населённые пункты улуса. По левому берегу Лены — долина Эркээни.

Другие крупные реки: Синяя, Кетеме, Кенкеме, Буотама, Лютенге, Менда и др.

Климат резко континентальный. Средняя температура января −40 °C, июля +19 °C. Осадков выпадает в год от 200 мм до 350 мм.

История 
Наименование «Хангаласский» отражается в документах с 1632 года, то есть со времен прихода в Якутию русских казаков. В 1860 году обширный Хангаласский улус разделился на два улуса — Западно-Кангаласский и Восточно-Кангаласский. В нынешних границах улус образован 10 февраля 1930 года, ему было дано название Западно-Кангаласский район, в 1937 году был переименован в Орджоникидзевский, в честь отбывавшего здесь ссылку Серго Орджоникидзе. Исконное название было возвращено в 1992 году.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Покровск и пгт Мохсоголлох) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года: якуты — 20955 человек (59,53 %), русские — 11745 человек (33,37 %), украинцы — 497 человек (1,41 %), эвенки — 370 человек (1,05 %), эвены — 234 человека (0,66 %) и другие национальности — 1400 человек (3,98 %).

Муниципально-территориальное устройство 
Хангаласский улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 18 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 16 сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Хангаласском улусе 29 населённых пунктов.

13 мая 2000 года село Кытанах Кырдал было переименовано в село Тойон-Ары

Экономика 
46 % от общего объёма производимой продукции составляют строительные материалы, 45 % — сельскохозяйственная продукция, 5 % — продукция пищеперерабатывающей отрасли, 3 % — производство ювелирных изделий.

Основные производства в сельском хозяйстве — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, звероводство, зерновое земледелие, картофелеводство.

Транспорт 
По территории улуса проходит федеральная автодорога А360 «Лена».
Асфальтированная автодорога «Якутск—Покровск—Булгунняхтах». Паромная переправа «Мохсоголлох—Качикатцы».

Закончено строительство участка Амуро-Якутской железнодорожной магистрали «Томмот—Кёрдём» (село на правом берегу Лены), который был сдан в эксплуатацию 25 сентября 2010 года.

Речная пристань на Лене в Покровске.

Охраняемые территории

Ленские Столбы 
На территории улуса расположен национальный природный парк «Ленские Столбы», по правому берегу Лены и по левому в нижнем течении реки Синей. В парке уникальные геологические образования — столбы — обрывистые, совершенно отвесные скалы, сложенные кембрийскими известняками. Протяжённость столбов вдоль берега Лены около 80 км.

Диринг-Юрях 
У ручья Диринг-Юрях (Глубокая речка), впадающего в Лену, Ю. А. Мочановым и С. А. Федосеевой были обнаружены каменные орудия возрастом 260—370 тысяч лет. Доктор географических наук Я. С. Кузьмин относит находки дирингской культуры к периоду от 125 до 10 тыс. лет назад.

Известные уроженцы 

 Гермогенов, Георгий Устинович (якут. Эргис) — зачинатель якутской фольклористики.
Ксенофонтов, Гавриил Васильевич — общественно-политический деятель, первый из якутов учёный – этнограф, фольклорист, религиовед.
Ксенофонтов, Павел Васильевич — руководитель антибольшевистского движения в Якутии в 1927—1928 гг.
 Николаев, Михаил Ефимович — первый Президент Республики Саха (Якутия) (1991—2002)
Сыранов, Софрон — праправнук Тыгын Дархана, влиятельный тойон 18 в., князь Кангаласского улуса.
Харитонов, Павел Николаевич (якут. Ойуку) — известный якутский поэт, писатель и критик.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации улуса
 Хангаласский улус на сайте Центра СЭПМ